Figlie del Divin Salvatore, di Buenos Aires
Figlie del Divin Salvatore, del Salvador